

Cinema
La guerra di Sonson (Chosen) – film del 2016 diretto da Jasmin Dizdar

Musica
Chosen – album del 1984 di Vanessa Bell Armstrong
Chosen – singolo del 2017 dei Måneskin
Chosen – EP del 2017 dei Måneskin

Televisione
Chosen – serie televisiva del 2013

Pagine correlate
The Chosen